Anderson Barn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Anderson Barn (Hitchcock), South Dakota, ID-Nr. 03000763
 Anderson Barn (Johnstown), Colorado, ID-Nr. 04001112